Leachia rynchophorus är en bläckfiskart som först beskrevs av Alphonse Trémeau de Rochebrune 1884.  Leachia rynchophorus ingår i släktet Leachia och familjen Cranchiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
rynchophorus